Dai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chan Din Dai
 Ren-Huai Dai
 Wu Dai